Warkworth (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Warkworth (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland